Прожогин — русская фамилия.

Известные носители 
 Прожогин, Николай Павлович (1928—2012) — журналист, культуролог, корреспондент «Правды».

 Прожогина, Светлана Викторовна (род. 1938) — литературовед, африканист, доктор филологических наук, профессор.